Eirunepé kan syfta på:

Brasilien 

 Eirunepé (kommun), Amazonas, 
 Eirunepé (ort), Amazonas,